John O'Shea – ír labdarúgó
 John O'Shea – új-zélandi filmrendező